Села:
 Росохач — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Росохач — Львівська область, Стрийський район
 Росохач — Тернопільська область, Чортківський район

Див. також 
 Росохуватець